Cori steht für:

 Cori (Latium), Ort in der Provinz Latina
 Cori (Wein), DOC-Weine aus Italien
 Cori-Zyklus, ein Glucose-Kreislauf
 (6175) Cori, Asteroid des Hauptgürtels
 Cori (Mondkrater)
 Cori (Venuskrater)

Cori ist der Familienname folgender Personen:

 Deysi Cori (* 1993), peruanische Schachspielerin
 Gerty Cori (1896–1957), tschechisch-US-amerikanische Biochemikerin und Nobelpreisträgerin
 Jorge Cori (* 1995), peruanischer Schachspieler
 Livio Cori (* 1990), italienischer Rapper
sowie der Herkunftsname von
 Thomas von Cori (1655–1729), italienischer Franziskaner und Heiliger

Siehe auch:
 Cory
 Kori